Górzno, comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Górzno, comune del Voivodato della Masovia